Stran zajema nogometna moštva, ki so nastopila na Svetovnem prvenstvu v nogometu leta 1990.

Skupina A

Avstrija
Selektor: Josef Hickersberger

Češkoslovaška
Selektor: Jozef Vengloš

Italija
Selektor: Azeglio Vicini

ZDA
Selektor:  Bob Gansler

Skupina B

Argentina
Selektor: Carlos Bilardo

 *Following a rupture of his tibia and fibula, the Argentine team was authorized to replace goalkeeper Pumpido. Comizzo joined the team as third goalkeeper, but didn't play or even sit on the substitutes bench.

Kamerun
Selektor:  Valeri Nepomniachi

Romunija
Selektor: Imre Jenei

Sovjetska zveza
Selektor: Valeri Lobanovsky

Skupina C

Brazilija
Selektor: Sebastião Lazaroni

Kostarika
Selektor:  Bora Milutinović

Škotska
Selektor: Andy Roxburgh

Švedska
Selektor: Olle Nordin

Skupina D

Kolumbija
Selektor: Francisco Maturana

United Arab Emirates
Selektor:  Carlos Alberto Parreira

Zahodna Nemčija
Selektor: Franz Beckenbauer

SFRJ
Selektor: Ivica Osim

Skupina E

Belgija
Selektor: Guy Thys

Južna Koreja
Selektor: Ho-Taik Lee

Španija
Selektor: Luis Suárez

Urugvaj
Selektor: Oscar Tabarez

Skupina F

Egipt
Selektor: Mahmoud El Gohary

Angleška
Selektor: Bobby Robson

* Po prihodu v Italiju se je Seaman poškodoval; nadomestil ga je Dave Beasant.

Irska
Selektor: Jack Charlton

Nizozemska
Selektor: Leo Beenhakker

Svetovno prvenstvo v nogometu 1990
1990